CheMax (Cheats Maximal) — безкоштовна програма, що містить перелік чит-кодів до відеоігор. Створена командою ентузіастів з України, Росії та Литви і оновлюється щомісяця.

Можливості 
Призначена для маніпулювання проходженням відеоігор за допомоги закладених у ігри розробниками кодів. Вони можуть покращити характеристики ігрового персонажа, відкрити недоступний рівень тощо. Програма містить перелік ігор (з можливістю пошуку) та чит-коди і коди доступу до рівнів, які можна зберегти в текстовий файл або роздрукувати. Користувач повинен сам вводити їх у грі.

Версії 
 Cheats Maximal — звичайна версія для ПК-ігор.
 Cheats Maximal for Consoles — містить коди для консольних ігор різних платформ. Додатково надає коди для ігор для мобільних телефонів і смартфонів.

Примітки

Посилання 
 

Програмне забезпечення для відеоігор